Chumacero puede referirse a:

 Alejandro Chumacero (n.1991), futbolista boliviano.
 Alí Chumacero (1918-2010), poeta, ensayista y editor mexicano.
 Blas Chumacero (1905-1997), dirigente sindical y político mexicano.
 Juan Chumacero Carrillo y Sotomayor (1580-1660), jurista y hombre de Estado español.

Además, chumacera puede hacer referencia a:
 La chumacera, cada una de las tablitas de madera forradas de cobre o cuero curtido que sirven de punto de apoyo para los remos de las lanchas y otras embarcaciones de remo.

Enlaces externos